Список эпизодов телесериала «Могучие Рейнджеры» (англ. Power Rangers).

Обзор сезонов

Список эпизодов 

Сезоны 1—15Данный список был разделён из-за большого объёма

Могучие Рейнджеры: Ярость джунглей (2008)

Могучие Рейнджеры: RPM (2009)

Могучие Рейнджеры (новая версия) (2010)

Могучие Рейнджеры: Самураи & Супер Самураи (2011–2012)

Могучие Рейнджеры:  Мегафорс & Супер Мегафорс (2013–2014)

Могучие Рейнджеры: Дино Заряд & Супер Дино Заряд (2015–2016)

Могучие Рейнджеры: Сталь Ниндзя & Супер Сталь Ниндзя (2017–2018)

Могучие Рейнджеры: Звероморферы (2019–2020)

Могучие Рейнджеры: Дино Фьюри (2021–2022)

Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда (2023)

Могучие Рейнджеры: Космическая Ярость (2023)

Фильмы и специальные выпуски

Фильмы

Специальные телевыпуски

Direct to Video

Могучие Рейнджеры
Walt Disney
Программы телеканала Fox
Экшен-телесериалы США
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы Amblin Entertainment
Телесериалы США, запущенные в 1993 году
Телесериалы о супергероях
Научно-фантастические телесериалы США